Cereseto steht für:

 Cereseto, italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria im Piemont
 Cereseto, Ortschaft in der italienischen Gemeinde Compiano

Nachname folgender Personen:
 Gino Cereseto (* 1925), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Battista Cereseto (1816–1858), italienischer Dichter und Übersetzer